Samantha Murray (1987) brit teniszező
 Samantha Murray (1989) olimpiai ezüstérmes brit öttusázó